Der President’s Cup 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Nur-Sultan, Kasachstan. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 12. bis 18. Juli 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den President’s Cup 2021 fand am 12. und 13. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
ITF Astana